Les élections régionales de 1968 dans le Burgenland () se sont tenues en Autriche dans le land du Burgenland, le . 

1968
Burgenland
Mars 1968